Odranec může být:

 Odranec – vesnice v obci Věcov v okrese Žďár nad Sázavou
 Odranec (hrad) – zaniklý hrad u Zruče nad Sázavou, zatopený vodní nádrží Želivka
 Odranec (latrán) – zaniklé středověké podhradní městečko u ústí Dubského potoka do Sázavy pod hradem Stará Dubá v části Doubravice 1.díl obce Přestavlky u Čerčan v okrese Benešov
 Odranec (rod) – rod Synanceia mořských ryb 
 Odranec pravý – mořská ryba rodu Synanceia

Externí odkazy